Французька академія:

 Французька академія — наукова установа у Франції, метою якої є вивчення й популяризація французької мови та літератури та формування мовної та літературної норми французької мови; частина Французького інституту.
 Французька академія наук — наукове товариство, засноване 1666 року; частина Французького інституту.
 Французька академія музики — державна установа в Парижі, що займається розвитком оперного, балетного та класичного музичного мистецтва, колишня назва Державної паризької опери.
 Французька академія в Римі — французька академія мистецтв у віллі Медічі на пагорбі Пінчо в Римі.